Zeke Gyula (1895–1976) református lelkész
 Zeke Gyula (1931–2019) középiskolai tanár, újságíró
 Zeke Gyula (1956) író